Zaman ist der Name folgender Zeitungen:

 Zaman (Tageszeitung), Tageszeitung in der Türkei (Europa-Ausgabe)
 Zaman (Zypern), Tageszeitung in Zypern

Zaman ist der Familienname folgender Personen:

 Assad Zaman (* 1990), britischer Schauspieler
 Bilal Zaman (* 1984 oder 1985), pakistanischer Squashspieler
 Fakhar Zaman (Cricketspieler) (* 1990), pakistanischer Cricketspieler
 Fakhrul Zaman (* 1994), malaysischer Fußballspieler
 Farhan Zaman (* 1993), pakistanischer Squashspieler

 Mansoor Zaman (* 1980), pakistanischer Squashspieler
 Mir Zaman Gul (* 1967), pakistanischer Squashspieler
 Munawaruz Zaman (auch Munawar uz Zaman; 1951–1994), pakistanischer Hockeyspieler 
 Qamar Zaman (* 1952), pakistanischer Squashspieler
 Shahid Zaman (* 1982), pakistanischer Squashspieler
 Sultana Zaman (1935–2012), bangladeschische Schauspielerin 
 Tahir Zaman (* 1969), pakistanischer Hockeyspieler